Тихменевский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование в России:

 Тихменевский сельсовет — Пензенская область, Кузнецкий район.
 Тихменевский сельсовет — Приморский край, Лесозаводский район.